Katalonien (, ) steht für:
 Katalonien, autonome Region in Spanien
 Fürstentum Katalonien, katalanischer Teil der historischen Staatsgemeinschaft Krone Aragonien
 Republik Katalonien, mehrere geschichtliche Etappen, in denen Katalonien politische Unabhängigkeit hatte oder anstrebte
 Nordkatalonien, Teil Kataloniens, der seit dem Pyrenäenfrieden zu Frankreich gehört
 Països Catalans, das über mehrere Staaten verteilte Sprachgebiet des Katalanischen

Catalonia heißen:
 Catalonia (Schiff), ein 1881 in Dienst gestellter Ozeandampfer der britischen Reederei Cunard Line
 Express (Schiff), ein Hochgeschwindigkeitskatamaran, der unter diesem Namen das Blaue Band erreichte
 Catalonia, andere Bezeichnung für Puntarelle bzw. (Vulkanspargel) – eine Chicorée-Variante

Siehe auch:

 katalanisch
 katalaunische Felder